Marc-André Dorion (né le  à Montréal au Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2003, il est repêché des Gaulois du Collège-Antoine-Girouard au cours de la sélection Ligue de hockey junior majeur du Québec par le Titan d'Acadie-Bathurst en , en . Il rejoint les Redmen de l'Université McGill dans le Sport interuniversitaire canadien en 2008. Il prend part à l'Universiade d'hiver 2011 avec le Canada.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2007-2008 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Sports universitaires de l'Ontario
 2008-2009 : nommé dans l'équipe de la division est.
 2009-2010 : nommé meilleur défenseur de la division est.
 2009-2010 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la division est.
 2011-2012 : nommé meilleur joueur de la division est.
Sport interuniversitaire canadien
 2009-2010 : remporte le Prix d’excellence Guy-Lafleur.
 2009-2010 : nommé meilleur défenseur.
 2009-2010 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2011-2012 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Gaulois du Collège-Antoine-Girouard || Midget AAA || 42|| 5|| 11|| 16|| 14|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 30|| 3|| 10|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 53|| 2|| 10|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2005-2006|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 39|| 0|| 15|| 15|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Drakkar de Baie-Comeau|| LHJMQ|| 34|| 1|| 19|| 20|| 42|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Drakkar de Baie-Comeau|| LHJMQ|| 70|| 8|| 46|| 54|| 54|| 11|| 2|| 14|| 16|| 10
|-
| 2007-2008|| Drakkar de Baie-Comeau|| LHJMQ|| 62|| 16|| 43|| 59|| 54|| 5|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2008-2009|| Université McGill || SIC || 27|| 1|| 17|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Université McGill || SIC || 25|| 7|| 29|| 36|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Université McGill || SIC || 25|| 8|| 29|| 37|| 52|| 8|| 2|| 8|| 10|| 14
|-
| 2011-2012|| Université McGill || SIC || 28|| 7|| 32|| 39|| 4|| 7|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2012-2013|| EHC Linz || EBEL || 54|| 2|| 30|| 32|| 20|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2013-2014|| EHC Linz || EBEL || 54|| 4|| 17|| 21|| 14|| 8|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2014-2015|| EHC Linz || EBEL || 52 || 5 || 27 || 32 || 10 || 12 || 2 || 6 || 8 || 10
|-
| 2015-2016|| EHC Linz || EBEL || 52 || 6 || 38 || 44 || 12 || 12 || 3 || 6 || 9 || 10
|-
| 2016-2017|| EHC Linz || EBEL || 53 || 3 || 30 || 33 || 39 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| EHC Linz || EBEL || 53 ||2 || 31 || 33 || 18 || 12 || 0 || 10 || 10 || 10 
|-
| 2018-2019|| Vienna Capitals || EBEL || 31 || 3|| 21|| 24|| 6|| 18|| 1|| 7|| 8|| 12 
|-
| 2019-2020|| Vienna Capitals || EBEL || 48 || 2|| 17|| 19|| 18|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0 
|-
| 2020-2021|| EHC Linz || ICEHL || 39|| 0|| 9|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 3 || 18 || 21 || 32 || 13 || 3 || 3 || 6 || 33

Références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du EHC Liwest Linz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76